

Télévision 

 Sky High, téléfilm américain réalisé par James Fargo et James Whitmore Jr. en 1990 ;
 Sky High, série télévisée britannique réalisée par Richard Mervyn et Kate Jones en 2003.

Cinéma

Films 
 Sky High, titre original du film muet américain L'Aigle, réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1922 ;
 Sky High, film américain réalisé par Sam Newfield en 1951 ;
 Sky High, documentaire américain réalisé par Robert Amram en 1974 ;
 Sky High, film japonais réalisé par Ryuhei Kitamura en 2003 ;
 Sky High, le titre original de L'École fantastique, film américain réalisé par Mike Mitchell en 2005.

Court-métrage 
 Sky High, court métrage américain réalisé par Roy Mack en 1931 ;
 Sky High, court métrage néerlandais réalisé par Shady El-Hamus en 2013 ;

Musique

Album 
 Sky High!, album de Tavares sorti en 1976.

Chanson 
 Sky High, chanson des  sortie en 1975.
 Sky High, chanson des Firebeatz éditée par Tiësto sortie en 2015 et incluse dans la compilation Club Life: Volume Four New York City.
Sky High, musique produite par Elektronomia en 2017

Littérature 

 Sky High, un manga de Tsutomu Takahashi.